Штеттинский мир (, , ) — мирный договор, заключённый 13 декабря 1570 года в Штеттине между Швецией и Данией и завершивший Северную семилетнюю войну 1563—1570 годов.

Мир был заключён в ходе работы мирного конгресса, на котором посредником выступал германский император Максимилиан II. Согласно договору, шведский король отказывался от своих притязаний на датские провинции Сконе, Халланд, Блекинге и остров Готланд, который тогда же был выделен из Линчёпингской епархии. Швеция также должна была выплатить Дании выкуп за Эльвсборг в размере 150 тысяч риксдалеров.

Датский король обязался более не выдвигать претензий на шведскую корону, что стало окончательным упразднением Кальмарской унии. Решение вопроса о праве на включение в свой герб трёх корон был отложен до последующих переговоров. Кроме того, было решено, что Швеция в обмен на компенсацию передаст императору и Ливонскому ордену свои владения в Ливонии, а также выплатит Любеку 75 тыс. риксдалеров.

Согласиться на столь тяжёлые для себя условия Швецию заставила угроза со стороны России и та изоляция, в которой она оказалась в этот момент.

Источники 
 Nordisk familjebok. B. 19. — Stockholm, 1913.

Договоры по алфавиту
Международные договоры Швеции
Международные договоры Дании
Мирные договоры XVI века
1570 год в политике
1570 год в Европе
История Щецина